Baixa Grande é uma localidade do município de Riozinho, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Está localizada em um dos extremos do município fazendo divisa com as cidades de Santo Antônio da Patrulha e Caraá, no mesmo estado brasileiro.

Educação 
Algumas das instituições de ensino Técnico, Superior e de Pós-Graduação mais próximas da região da Baixa Grande, em Riozinho/RS/Brasil.

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Rolante/RS): Aproximadamente 23 quilômetros de distância;

IFRS - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Osório/RS): De 85 a 90 quilômetros de distância, podendo esse percurso ser encurtado consideravelmente fazendo o caminho pelo Bairro Cidade Alta em Santo Antônio da Patrulha/RS e/ou a cidade de Caraá/RS;

FACOS - Centro Universitário Cenecista de Osório (Osório/RS): De 80 a 85 quilômetros de distância, podendo esse percurso ser encurtado consideravelmente fazendo o caminho pelo Bairro Cidade Alta em Santo Antônio da Patrulha/RS e/ou a cidade de Caraá/RS;

UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Osório/RS): Em torno de 85 quilômetros de distância, podendo esse percurso ser encurtado consideravelmente fazendo o caminho pelo Bairro Cidade Alta em Santo Antônio da Patrulha/RS e/ou a cidade de Caraá/RS;

UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (São Francisco de Paula/RS): De 60 a 105 quilômetros de distância, dependendo o trajeto escolhido;

FURG - Universidade Federal do Rio Grande (Santo Antônio da Patrulha/RS): De 25 a 55 quilômetros, dependendo do trajeto escolhido; 

FACULDADE FAEL (Osório/RS): Em torno de 85 quilômetros de distância, podendo esse percurso ser encurtado consideravelmente fazendo o caminho pelo Bairro Cidade Alta em Santo Antônio da Patrulha/RS e/ou a cidade de Caraá/RS;

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Tramandaí/RS): De 65 a 100 quilômetros de distância, dependendo do trajeto escolhido;

FACCAT - Faculdades Integradas de Taquara (Taquara/RS): Cerca de 40 quilômetros de distância;

UNIASSELVI (Taquara/RS): Cerca de 40 quilômetros de distância;

UNIPACS - Escola Profissional (Taquara/RS): Cerca de 40 quilômetros de distância.

Geografia de Riozinho
Povoados do Rio Grande do Sul